

Personnalités 

 Anders Fjellner (1795-1876), pasteur et poète lapon suédois ;
 Christofer Fjellner (né en 1976), député européen suédois ;
  (né en 1953), général suédois.

Voir aussi